La stagione 1921-1922 è stata la ventiseiesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu  Jimmy Broad dello Stoke  con 25 reti.

Classifica finale
<div align=center>
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" align=center style="font-size: 90%;"
!width=7%|
!width=7%|Pos.
!width=27%|Squadra
!width=10%|Pt
!width=7%|G
!width=7%|V
!width=7%|N
!width=7%|P
!width=7%|GF
!width=7%|GS
!width=7%|GF GS
|- align=center style="background:#FFFF66;"
| ||1||align="left"|
||56||42||22||12||8||51||30||1.70
|- align=center style="background:#FFFF66;"
|  ||2||align="left"|
||52||42||18||16||8||60||44||1.36
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
|||3||align="left"| 
||52||42||22||8||12||67||52||1.28
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||4||align="left"| 
||48||42||20||8||14||52||39||1.33
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||5||align="left"| 
||48''||42||19||10||13||51||41||1.24
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||6||align="left"|  South Shields
||46||42||17||12||13||43||38||1.13
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||7||align="left"| 
||45||42||18||9||15||57||38||1.50
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||8||align="left"| 
||45||42||16||13||13||48||38||1.26
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||9||align="left"| 
||45||42||14||17||11||39||34||1.14
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||10||align="left"| 
||44||42||15||14||13||47||50||0.94
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||11||align="left"| 
||40||42||15||10||17||54||55||0.98
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||12||align="left"| 
||39||42||15||9||18||60||64||0.93
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||13||align="left"| 
||39||42||12||15||15||47||51||0.92
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||14||align="left"| 
||39||42||13||13||16||45||51||0.88
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||15||align="left"| 
||39||42||15||9||18||43||50||0.86
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||16||align="left"|  Rotherham County
||39||42||14||11||17||32||43||0.74
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||17||align="left"| 
||37||42||13||11||18||44||49||0.89
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||18||align="left"| 
||36||42||14||8||20||43||57||0.75
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||19||align="left"| 
||35||42||15||5||22||44||57||0.77
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
|||20||align="left"| 
||34||42||12||10||20||51||60||0.85
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
| ||21||align="left"|||33||42||12||9||21||46||62||0.74
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
| ||22||align="left"|||33||42||12||9||21||37||58||0.63
|}</div>

Verdetti
  Nottingham Forest e Stoke City e  promosse in First Division 1922-1923.
  Bradford Park Avenue e  Bristol City''' retrocesse in Third Division North/South 1922-1923.

Voci correlate
First Division 1921-1922
Third Division North/South 1921-1922
FA Cup 1921-1922
FA Charity Shield 1922

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1921
Calcio nel 1922